Einzelförderung bedeutet die Unterstützung einer Person im Hinblick auf deren Fähigkeiten und Vorhaben.

In der Praxis werden unterschiedliche Lernangebote und Alltagshandlungen initiiert, die gezielt an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst sind. Dies setzt eine differenzierte Beobachtung und Dokumentation, sowie das Erstellen einer ausführlichen Situationsanalyse voraus. Dies bedeutet nicht, dass andere Personen aus diesen Angeboten und Handlungen auszuschließen sind. Sie können diesbezüglich ergänzend wirken und zusätzlich zur sozial-emotionalen Entwicklung beitragen.

Pädagogische Psychologie
Kinder- und Jugendhilfe